Mixteco de Tezoatlán es la denominación que el Ethnologue da a las variedades lingüísticas del mixteco habladas en el municipio oaxaqueño de Tezoatlán de Segura y Luna (México). De acuerdo con el Inali, en este municipio se hablan en realidad las siguientes variedades lingüísticas:

 Mixteco del oeste alto, hablado en las comunidades de San Andrés Yutatío, San Juan Cuitito y Santa Cruz Yumá, en el municipio mencionado.
 Mixteco del noroeste central alto, hablado las comunidades de Rancho Juárez, San Isidro Zaragoza, San Marcos de Garzón y Yucuquimi de Ocampo, en el municipio mencionado.
 Mixteco del noroeste central bajo, hablado en San Juan Diquiyú, Santa Catarina Yutandóo, Santa María Tindú y Yucuñuti de Benito Juárez. 
 Mixteco del noroeste medio, hablado en el resto del municipio, incluyendo Tezoatlán de Segura y Luna, la cabecera municipal.

Lenguas mixtecas